Ambach heißen folgende geographische Objekte:

Orte, Gemeindeteile:
 Ambach (Bayrischzell), historischer Ortsteil von Bayrischzell, Landkreis Miesbach, Oberbayern
 Ambach (Ehekirchen), Pfarrdorf der Gemeinde Ehekirchen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Ambach (Isen), Einöde des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Ambach (Kirchheimbolanden), Wohnplatz der Stadt Kirchheimbolanden im Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Ambach (Münsing), Kirchdorf der Gemeinde Münsing, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

 Ambach (Gemeinde Wölbling), Ortschaft und Katastralgemeinde von Wölbling, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Ambach (Gemeinde Haiming), Dorf von Haiming, Bezirk Imst, Tirol

 Krępna, Dorf der Gemeinde Zdzieszowice, Powiat Krapkowicki, Woiwodschaft Oppeln

Baulichkeiten:
 Schloss Oberambach, zum Herrensitz ausgebautes Gut über Ambach, Gemeinde Münsing, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Gewässer:
 Ambach (Anzenhofer Bach), rechter Zufluss des Anzenhofer Bachs bei Absdorf, Gemeinde Statzendorf, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Ambach (Feistritz), linker Zufluss der Feistritz (zur Lafnitz) vom Wechselstock, Bezirk Weiz, Steiermark
 Ambach (Scherrbach), linker Zufluss des Scherrbachs (zur Jagst) bei Ruppertshofen, Stadt Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Ambach, linker Hauptstrang-Oberlauf des Schinderbachs (zur Isen) bis zum Ortsteil Öd, Markt Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Ambach (Wiesbach), rechter Zufluss des Wiesbachs (zur Nahe) nahe dem Rothenkircherhof, Stadt Kirchheimbolanden, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz

Ambach ist ein Familienname:
 Clarissa Ambach, Filmeditorin
 Felix Ambach (* 1998), deutscher Jazzmusiker
 Johann Ambach (* 1961), Zoologe
 Markus Ambach (* 1963), deutscher Künstler
 Melchior Ambach (1490–1559), Pfarrer
 Paul Ambach (* 1948), Musiker

Ambach, Weiteres:
 Ambach (Krimiserie), von Matthias Edlinger und Jörg Steinleitner
 Wat is ambach? Im Dialekt des Ruhrgebiets gleichbedeutend mit „Was ist los?“ oder „Was geht ab?“
 Kulturbühne AMBACH in Götzis, Vorarlberg

Siehe auch:
 Ampach
 Amsbach
 Anbach